Провінція і автономна спільнота Астурія на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 78 муніципалітетів (місцева назва ):

Примітки